Хорхе Рандо (; род. 3 июля 1941, Малага) — испанский художник и скульптор, связан с движением неоэкспрессионизма. Рождённый в Малаге, художник Хорхе Рандо глубоко связан с Германией — со страной, в которую он отправился в 20 лет после получения философского образования. Немецкая центроевропейская культура стала значимой для его формирования в течение его самых важных стадий художественной и жизненной эволюции.

Краткая биография 
В молодости жил в Кёльне, позже со своей женой Маргит он возвращается в Малагу в 1984 году, где он осваивается и начинает свой цикл в Испании. Хорхе Рандо считается одним из самых признанных на международном уровне испанских художников 60-х годов прошлого века. Выставлял свои работы в галереях и выставках современного искусства, а также в фондах национальных и международных музеев. Его книги находятся в университетах и библиотеках Испании, Европы, США и других странах.

Трансляция Страстной Недели в Малаге сделана впервые в Интернете и финансирована мэрией Малаги, была иллюстрирована Хорхе Рандо. Пользователи сети скачали более 90000 рисунков художника.
В 2006 году он получил приз от Антикварного Фонда за его вклад в экспрессионизм в Испании. В том же году он получил награду в области современного искусства от Tertulia Ilustrada, Мадрид.

В 2007 году в Мадриде получил награду за искусство. Фонд Альваро Мутис вручает награду за искусство 2007. Золотая Книга Пластики. ЮНЕСКО (Париж). Национальная библиотека Испании (Мадрид) приобретает рисунки художника для своей коллекции.

Малага посвятила в 2008 году две больших выставки. Одна из них относится его к религиозной деятельности (картин, рисунков и скульптур), которая была расположена в престижных залах епископского дворца. А в другую выставку были включены произведения последних тридцати лет (живописи, графики и скульптуры) в муниципальном музее. В этом году Ассоциация малажских писателей предоставит ему награду «Художник года».

В 2009 году произошло открытие первого музея под открытым небом в Малаге, в Соборском Саду Назари, с семи крупными скульптурами, сделанными из железа и дерева, некоторые более двух тонн, и одной скульптурной группой, состоящей из восьми частей. Также художник сделал 25 эскизов витража собора Малаги по заказу Д. Франциско Гарсия Мота.

В 2010 году артист произвёл скульптуру, которую SIGNIS вручил фильму Circuit. Он также участвовал в испанском кинофестивале в 2011 и продолжал своё участие в ней долгие годы. Также открылся в Ректорских Залах Университета Малаги «La mirada ascética en la pintura», персональная выставка о проституции, которая затем отправилась в Нью-Йорк, где была выставлена в Музей-Фонд Габаррóн, после этого вернувшаяся в Мадрид, чтобы затем начать путешествие в различные немецкие города.

В 2011 году Club de Medios вручает художнику премию искусств Персефонэ как художнику года. В этом году он сделал передвижную выставку в Изерлоне, Виттене, Гамбурге, Ганновере, Кёльне и Берлине.

Хорхе Рандо, первый католический художник, который экспонирует в «Evangelische Kirche in Deutschland» (EKD), представляет картину великого формата, которая будет предсидать капеллу в штаб-квартире EKD Ханса Ульриха-Анке, президент «des Kirchenamtes». Произведение принадлежит к циклу «Страсти в живописи Рандо».
Открытие музея в Сан-Рамон Нонато (Малага), посвященный текущей реальности маргинального и жестокого обращения.

В 2012 году художник продолжил свою серию выставок, запланированных на этот год в Испании, Германии и США. Учитель продолжает работать над скульптурами, которые завершат «Сад осведомленности». Рождается проект «Хорхе Рандо и Сеть Carpet Experience», который сосредоточен на интеграцию в искусство уличной молодежи и отверженцев общества. Мастер также провёл несколько семинаров о живописи в Испании и Германии.

В 2013 году к публичному оглашению Страстной Недели в Малаге(один из самых важных событий в городе), мастер устанавливает экспозицию, которая будет занимать весь Театр Сервантес в столице. Позже, эта мощная установка была составлена из 33 экспонатов. Музей под открытым небом, Сан-Рамон Нонато, был увеличен в Малаге. Художник проводит разные выставки, запланированные в Малаге и Германии. Начинает работу, которая состояла из 3 стенных росписей, по размеру, примерно 30 м2 каждая, на тему «Light».

В 2014 году в Малаге, в монастыре Матери Милосердия, в районе Molinillo, открыл свои двери Музей Хорхе Рандо с работами художника, а также штаб-квартирой Фонда с одноименным названием, занимающегося исследованиями экспрессионизма во всех аспектах.

В 2015 году этот новый цикл экспонирует свои вертикальные ландшафты и очень большую выставку миниатюр, относящихся к циклу «Пейзажи» в пространстве музея Хорхе Рандо в Малаге. В этом году была предоставлена мастеру Хорхе Рандо в городе Малага премия искусств, Звезда Феникé. Работает совместно с 25 художниками Берлинского университета искусств, которые передвигаются в Малагу, с Генеральным директором УДК, профессором Lucander, чтобы работать в мастерской с мастером пионерского глобального проекта, результаты которого временно выставляются в залах музея Хорхе Рандо. Получает от ассоциации писателей «Друзья Малаги» премию Музей Года 2015.

Художество Хорхе Рандо характеризуется невыносимым искажением формы, цвета и эмоций и присутствием жеста и линии. Различные циклы в его картинах очень обширные. В конце шестидесятых и начале семидесятых выделяются некоторые циклы, как проституция, материнство, скорбь, животные, пейзажи, Африка и т. д.

Ещё один важный аспект его работ — это религиозное производство, которое также включает в себя конфигурацию основных тем западного искусства.
Хорхе Рандо в настоящее время живёт и работает в Малаге и Гамбурге.

Краткая библиография 
• Begegnung Käthe Kollwitz Jorge Rando. Печать Fundación Jorge Rando. Málaga 2014. Текст Carmen Pallarés.

• Pensamientos y Reflexiones. Jorge Rando. Печать Fundación Jorge Rando. Málaga 2014. Текст Jorge Rando.

• La mirada ascética en la pintura. Печать Universidad de Málaga. Málaga 2010. Текст Enrique Castaños, Antonia María Castro, Carmen Pallarés, Rosa Martínez de Lahidalga, Julia Sáez-Angulo и Juan Maldonado.

• Cuadernos de Hamburgo. Dibujos y acuarelas. Печать Víctor i Fills Art Gallery S.L. Madrid 2010. Текст Carmen Pallarés.

• La fuerza de la expresión. Печать Ayuntamiento de Málaga. Málaga 2008. Текст Enrique Castaños, Carmen Pallarés и Julia Sáez-Angulo.

• La Pasión en la pintura de Rando. Печать Fundación Unicaja Málaga 2008. Текст Enrique Castaños, Carmen Pallarés, Juan Antonio Paredes и María Angeles Calahorra.

• Maternidades. Печать Fundación Unicaja. Málaga 2007. Текст Enrique Castaños.

• Pintarradas. Ediciones Trea. Gijón 2007. Текст Marcos Ricardo Barnatán.

• Rando ¡Más luz! Ediciones Trea. Gijón 2007. Текст Carmen Pallarés. Colaboraciones de Julia Sáez-Angulo и Evelyn Sion.

• Paisajes de pintura. Editorial Síntesis. Madrid 2006. Текст Carmen Pallarés и Rosa Martínez de Lahidalga.

• La teología de la Expresión. Печать Fundación Cajasur. Córdoba 2005. Текст Rafael Salas.

• Color con alma. Печать GF Fauna`s. Madrid 2004. Текст Carmen Pallarés.

• Las Golondrinas y el mar. Sagama Ediciones. Málaga 1999. Поэмы Rafael Salas. Иллюстрации Jorge Rando.

Последние выставки 
• 2004 Галерея Игнасио де Лассалета, Барселона. Фонд Карлос де Амберес, Мадрид. Ярмарка современного искусства, Париш. Ярмарка современного искусства, Кёльн. Экспозиция, Лиссобон.

• 2005 Ярмарка, Нью-Йорк. Галерея Фауна´с, Мадрид. Зал современного искусства, Страсбург , Фонд КахаСур, Кордова.

• 2006 Ярмарка современного искусства, Майами. Ярмарка современного искусства, Мадрид. Галереа Атта , Мадрид. Выставка, Буэнос-Айрес.

• 2007 Фонд Антикуариа, Мадрид. Ярмарка современного искусства Мадрид, Галерея Фауна´с, Мадрид. Фонд Уникаха, Малага.

• 2008 Муниципальный музей, Малага. Епископской Дворец, Малага. 25 Эскизы витража собора Малаги, Малага.

• 2009 Галерея Víctor i Fills, Мадрид. Музей Кальвия, Майорка. Торжественное открытия Сада Назари около собора, Малага. Выставка в «Sala Noble», Малага.

• 2010 Музей-Фонд Габбарон, Нью Йорк, Ректорский Зал Университета Малаги. Галерея Магнус П. Гердсен, Гамбург. Ярмарка современного искусства Мадрид.

• 2011 Галерея Víctor i Fills, Мадрид. Передвижная выставка в Изерлон, Виттен, Гамбург, Ганновер, Кельн и Берлин.

• 2012 Галерея Víctor i Fills, Мадрид. Выставка в Полигоно Галереа, Марбелья. Выставка в Schloss Merode, Германия. Галерея Магнус П. Гердсен, Гамбург.

• 2013 Расширения музея под открытом небом Сан-Рамон Нонато, Малага. Установка скульптуры в театре Сервантес, Малага.

• 2014 Открытие Музея Хорхе Рандо с 120ими работами, Малага.

• 2015 Выставка Вертикальные Горизонты, Малага. Выставка Свет Цветов, Малага.

Ссылки 

  El Museum Jorge Rando traerá por primera vez a España una exposición de Ernst Barlach Музей Хорхе Рандо празднует свой ​​первый год.
 La opinión Carta al director Письмо от Хорхе Рандо.
 Naturaleza protagoniza nueva muestra Вертикальние горизонты Хорхе Рандо.
 El mundo Paisajes Jorge Rando Пейзажи Хорхе Рандо принямают новый дискурс в его музее.
 -ndo Experiencia artística Искусство соединяет Берлин и Малагу.
 El país Un grito de pacifismo Малага проявляет впервые в Испании 11 рисунков экспрессионистки Käthe Kollwitz.
 La mirada actual La pintura sobre la condición humana.
 Cover Museo Gabarrón Nueva York.
 Exhibition New York Вспоминая выставку Проститутки Хорхе Рандо: Критический ответ
 Una Fundación para el expresionismo El artista malagueño Jorge Rando impulsa la entidad que se dedicará al estudio de esta tendencia.
 Pörtrat: Jorge Rando Ins Licht gesetzt.
 Jorge Rando: Pintor, Escultor, Dibujante e Ilustrador Страница художника Хорхе Рандо: Работы, библиография, биография, предстоящие проекты, контакт.
 La mirada actual Текст Julia Saez Angulo издано в La mirada actual. Фрески в Нью-Йорке.
 Neoexpresionismo: Jorge Rando y la poética del expresionismo: un grito que rompe el silencio Текст Pablo Blázquez опубликованный в Revistammu.
 Crítica de Arte Текст Carmen Pallarés опубликованный Julia Saez Angulo sobre Cuadernos de Hamburgo. Jorge Rando
 Alfa y Omega Текст опубликованный журналом Alfa y Omega.
 La transfiguración de Jorge Rando Texto de Mario Virgilio Montañez publicado en el Diario Sur el 29 de junio de 2007.
 UMA Текст опубликованный в Университете Малаги. Куратор профессор Энрике Браун Алес.
 Museo Jorge Rando Текст опубликованный Antonio Javier López. Diario Sur.
 El Museo soñado por Jorge Rando Текст опубликованный Cristóbal G. Montilla. El Mundo.

Персоналии по алфавиту
Художники Испании XX века
Родившиеся 3 июля
Родившиеся в 1941 году